Jos steht für:
 Jos, die Hauptstadt des nigerianischen Bundesstaates Plateau
 Josplateau, Grashochland in Nigeria
 Jos (Vorname), einen niederländischen männlichen Vornamen
 84340 Jos, Asteroid
 Abkürzung für das Buch Josua, Buch der Bibel

JOS steht für:
 Flughafen Jos, IATA-Code des nigerianischen Flughafens

jos steht für:
 Jordanische Gebärdensprache (ISO-639-3-Code), Gebärdensprache

Siehe auch:
 Joos
 Joss

JOS